Финал чемпионата мира по футболу 1982 года — финальный матч чемпионата мира 1982 года, который прошёл 11 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче приняли участие сборные Италии и ФРГ.

Чемпионами стали игроки сборной Италии, обыграв сборную ФРГ со счётом 3:1.

Матч

Обзор 
В почётной ложе стадиона матч смотрели главы трёх европейских государств: король Испании Хуан Карлос, президент Италии Алессандро Пертини и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. Итальянских болельщиков на трибунах оказалось больше, чем немцев, к тому же за Италию болела испанская публика, освистывавшая каждое действие вратаря ФРГ Шумахера.

Итальянцы владели преимуществом на протяжении всего матча. Лидер сборной ФРГ Карл-Хайнц Румменигге вышел на поле с травмой, был полностью выключен из игры персонально опекавшим его Джузеппе Бергоми и заменен в середине второго тайма. Паоло Росси, забив шестой в чемпионате гол, обошел Румменигге в споре бомбардиров. Капитан Италии Дино Дзофф, родившийся 28 февраля 1942 года, стал первым в истории футболистом, выигравшим чемпионат мира в 40 лет.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1982
 Сборная Италии по футболу
 Сборная ФРГ по футболу

Примечания 

1982
Финал
Июль 1982 года
События 11 июля
1982
1982
Международные спортивные соревнования в Мадриде